Arv henviser til flere artikler:

 Arv – juridisk arv
 Arv (genetisk) – genetisk arv
 Arv (drengenavn) – et drengenavn

Se også
 Arven (flertydig)
 Arv og miljø
 Arvefølge